Модуньо () — имя собственное.

 Модуньо — коммуна в итальянской провинции Бари.
 Модуньо, Доменико (1928—1994) — итальянский певец и композитор.